Le Pony Express est le relais de courrier de l'ouest américain.
 Le Pony Express (courrier), au sens plus générique, désigne l'ensemble des relais de courrier rapide déployés dans le sud et l'ouest américain à partir de 1832, par des grands journaux où la Poste américaine.
 Le Pony express de Nouvelle-Écosse relais de courrier pour Halifax

Culture

Cinéma 
 The Pony Express est un court métrage muet américain de 1907 ;
 The Pony Express, film américain sorti en 1925 ;
 Pony Express est le titre original du film américain Le Triomphe de Buffalo Bill sorti en 1953.

Littérature 
 Le Pony Express, un album de Lucky Luke;

Musique 
 Poney Express, un groupe de musique français.

Jeux 
 Pony Express, un parcours de montagnes russes à Knott's Berry Farm ;
 Pony Express est un jeu de société de Faidutti et Bauza ;
 Pony Express, série télévisée américaine de 1959-1960.